Бель-е-Уллефо́р () — муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Па-де-Кале. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 220 км на північ від Парижа, 95 км на захід від Лілля, 90 км на північний захід від Арраса.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 184 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 542,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Сусідні муніципалітети

Посилання 

 Бель-е-Уллефор на сайті французького Національного інституту географії
 Бель-е-Уллефор на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 [ Розташування муніципалітету Бель-е-Уллефор на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Па-де-Кале

Примітки 

Муніципалітети департаменту Па-де-Кале